Die Hovedserien 1957/58 war die 14. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zehnte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 28. Juli 1957 und endete mit dem Finalspiel am 22. Juni 1958.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum ersten Mal norwegischer Meister. Das Team setzte sich im Finale mit 2:0 gegen Skeid Oslo durch.

Von den Aufsteigern musste nur Molde FK wieder absteigen. Brann Bergen, Eik IF und Raufoss IL konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1957/58

Fußballsaison 1957/58
Eliteserien-Saison (Fußball)